Сен-Лора́н-де-ла-Плен () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 60 км на схід від Нанта, 26 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Сен-Лоран-де-ла-Плен, Босс, Бо-ан-Мож, Бурнеф-ан-Мож, Ла-Шапель-Сен-Флоран, Ле-Маріє, Ле-Меній-ан-Валле, Монжан-сюр-Луар, Ла-Поммре, Сен-Флоран-ле-В'єй i Сен-Лоран-дю-Мотте було об'єднано в новий муніципалітет Мож-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 637 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1718,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Лоран-де-ла-Плен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лоран-де-ла-Плен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара